Ку́бики — множественное число от слова кубик. Может также означать:
 Кубики — игральные кости.
 Кубики — детская развивающая игра.

Также может быть множественным числом от слова кубика (математический термин).

См. также 
 Кубики Коса — методика для диагностирования наглядно-действенного интеллекта.
 Кубики льда — кусочки льда для охлаждения напитков.
 Кубики сома — головоломка.